La apertura Sokolsky, polaca u Orangután (ECO A00) es una apertura de ajedrez bastante poco habitual, de hecho está fuera de la práctica magistral. No obstante, en un orden diferente tiene mucho sentido. 

Línea principal
1.b4

1.b4 e5 2.Ab2 Axb4 3.Axe5 Cf6 4.Cf3 Cc6 5.Ab2 d5 Línea principal
1.b4 Ch6 2.Ab2
1.b4 c6 2.Ab2

Manera correcta de jugarla 

Si en lugar de 1.b4 se juega 1.Cf3, como en la Apertura Reti, 2.b4 controlan la casilla c5 que es la jugada liberadora de las negras. Cuando hagan c5 el peón de b4 se cambiará y las blancas obtendrán supremacía en el centro; al que, además se controla con el alfil en fianchetto desde b2. Así lo correcto es:

Línea principal
1.Cf3 d5
2.b4

1.Cf3 d5 2.b4 e6 3.Ab2 Cf6 4.a3 a5 5.b5
1.Cf3 d5 2.b4 f6 3.Ab2 e5 4.a3 Ad6 5.e3 Ce7

Referencias 

Bibliográficas:

Véase también 

1. b4 variations and games by Marek Trokenheim (Marek's 1.b4 Encyclopaedia)

Polaca
Epónimos ajedrecísticos